Live from the UK Sept./2006 – перший концертний альбом канадського гурту Billy Talent. Перший диск було представлено 8 вересня 2006, другий – 16 вересня того ж року. Реліз відбувся через сайт Concertlive.co.uk. Альбом можна були купити на концертах гурту, а також замовити через сайт.

Список пісень

CD One - London Hammersmith Palais - 8 вересня 2006

CD Two - Manchester Academy - 16 вересня 2006

Музичні альбоми 2006
Альбоми Atlantic Records
Альбоми Billy Talent
Англомовні музичні альбоми
Альбоми канадських виконавців
Вересень 2006
Події 8 вересня